Барневелд:

 Барневелд — город в нидерландской провинции Гелдерланд.
 Барневелд — община в нидерландской провинции Гелдерланд.